

Patronyme 

 Famille Crignon de Bonvalet ou Crignon-Bonvalet, famille noble française de Blois et Orléans originaire d'Abbeville ;
 Anselme Crignon d'Ouzouer ou Anselme Crignon de Bonvalet (1755-1826), négociant, homme de lettres et homme politique français ;
 Augustin Crignon de Montigny (1782-1856), homme politique français ;
 Étienne Crignon de Bonvalet (1763-1832), homme politique français ;
 Pierre Crignon (1464-1540), cosmographe français et capitaine de bateau.

Patronyme français